|-
| (25101) 1998 RJ48||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25102 Чжаоє (Zhaoye)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25103 Kimdongyoung||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25104 Chohyunghoon||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25105 Kimnayeon||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25106 Ryoojungmin||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25107) 1998 RL54||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25108 Боштрьом (Bostrom)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25109 Хофвін (Hofving)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25110) 1998 RC61||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25111 Klokun||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25112 Mymeshkovych||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25113 Benwasserman||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25114) 1998 RJ66||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25115 Drago||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25116 Jonathanwang||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25117) 1998 RX68||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25118 Kevlin||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25119 Kakani||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25120 Yvetteleung||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25121) 1998 RL75||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25122 Kaitlingus||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25123) 1998 RA78||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25124 Захрамааруф (Zahramaarouf)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25125 Brodallan||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25126) 1998 RO78||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25127 Laurentbrunetto||1998 SZ||16 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (25128) 1998 SK1||||16 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (25129) 1998 SP1||||16 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (25130) 1998 SV1||||16 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (25131) 1998 SY3||||18 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (25132) 1998 SO9||||17 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (25133) 1998 SU14||||18 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25134) 1998 SC17||||17 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (25135) 1998 SX21||||23 вересня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (25136) 1998 SE22||||23 вересня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| 25137 Seansolomon||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25138) 1998 SM24||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25139) 1998 SN25||||22 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25140) 1998 SU25||||22 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25141) 1998 SC27||||20 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 25142 Гопф (Hopf)||||26 вересня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| 25143 Ітокава (Itokawa)||||26 вересня 1998||Сокорро||LINEAR
|-
| (25144) 1998 SC43||||23 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (25145) 1998 SH43||||23 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (25146) 1998 SN43||||24 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (25147) 1998 SZ45||||25 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (25148) 1998 SE47||||25 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (25149) 1998 SM49||||22 вересня 1998||Обсерваторія Берґіш-Ґладбах||Вольф Бікель
|-
| (25150) 1998 SB51||||26 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (25151) 1998 SS53||||16 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25152) 1998 SX53||||16 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25153) 1998 SY53||||16 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25154) 1998 SZ54||||16 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25155) 1998 SA55||||16 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25156) 1998 SL55||||16 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25157) 1998 SA56||||16 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25158) 1998 SF57||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25159) 1998 SN57||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25160) 1998 SN58||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25161) 1998 SR58||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25162) 1998 ST59||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25163) 1998 SC60||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25164) 1998 SJ62||||19 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25165) 1998 SK62||||19 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25166) 1998 SM62||||19 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25167) 1998 SO64||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (25168) 1998 SC65||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (25169) 1998 SR65||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (25170) 1998 SB66||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (25171) 1998 SX66||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (25172) 1998 SF67||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (25173) 1998 SN71||||21 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (25174) 1998 SQ72||||21 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 25175 Lukeandraka||||29 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25176 Thomasaunins||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25177) 1998 ST84||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25178 Shreebose||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25179) 1998 SG100||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25180 Kenyonconlin||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25181) 1998 SN108||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25182 Siddhawan||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25183 Grantfisher||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25184 Taylorgaines||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25185) 1998 SR115||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25186) 1998 SY115||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25187) 1998 SH116||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25188) 1998 SR117||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25189 Glockner||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25190 Thomasgoodin||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25191 Rachelouise||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25192) 1998 SU124||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25193 Taliagreene||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25194) 1998 ST132||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25195) 1998 SR133||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25196) 1998 SH134||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25197) 1998 SX137||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25198 Kylienicole||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25199 Jiahegu||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25200) 1998 SK139||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

25100